Населені пункти в Чехії:

 Гералец (Гавличкув-Брод)
 Гералец (Ждяр-над-Сазавою)